Тлалчичилпа има више значења:

 Тлалчичилпа (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тлалчичилпа (Сан Фелипе дел Прогресо), насеље у савезној држави Мексико у Мексику